Огиенко — фамилия. Известные носители:
 Огиенко, Борис Павлович  (1900 — 1965) — советский военачальник, гвардии полковник 
 Огиенко, Денис Сергеевич (1979) — российский дзюдоист.
 Огиенко, Дмитрий Сергеевич (1985) — российский дзюдоист.
 Огиенко, Иван Иванович (в монашестве Иларион) (1882—1972) — украинский филолог, церковный деятель.

 Огиенко, Валентина Витальевна (1965) — советская и российская волейболистка.